YHT steht als Abkürzung für: 
 Yüksek Hızlı Tren, türkisch für Hochgeschwindigkeitszug; in der Türkei sind unter der Bezeichnung YHT im Einsatz:
 TCDD-Baureihe HT65000
 TCDD-Baureihe HT80000
 Flughafen Haines Junction, Haines Junction, Yukon, Kanada (IATA-Code)

YhT steht für:
 Yahadut ha-Torah („Vereinte Tora-Partei“), israelische Partei

Abkürzung